Adam Remmele (1877-1951) – politico tedesco.
 Hermann Remmele (1880-1939) – politico tedesco.